«Too Good» — песня, записанная канадским певцом и композитором Дрейком с его 4-го студийного альбома Views вышедшая 26 июля 2016 года в качестве пятого сингла на лейблах OVO, BBK, Young Money, Cash Money и Republic при участии Рианны. Песня была написана Aubrey Graham, Robyn Fenty, Paul Jefferies, Maneesh Bidaye, Dwayne Chin-Quee, Andrew Hershey, Andre Sutherland, A. Martin, продюсеры Nineteen85 и Supa Dups. Сингл занял позицию № 3 в хит-параде Великобритании (UK Singles Chart) и вошёл в двадцатки лучших во многих странах мира. Тираж сингла в Великобритании (и в США) превысил 0,6 млн копий и он получил платиновый статус.

Коммерческий успех 
«Too Good» достиг позиции № 3 в британском хит-параде.
Песня заняла позицию № 14 на Billboard Hot 100. «Too Good» также достиг позиции № 1 в чарте Rhythmic (Billboard) и № 3 в чарте Hot R&B/Hip-Hop Songs. В Великобритании (а также в США) тираж сингла превысил 0,6 млн копий и он получил платиновый статус.

Отзывы 
Издание Pitchfork Media назвало песню Лучшим новым треком («The Best New Track»).

Журнал Billboard включил «Too Good» в свой список лучших поп-песен года «100 Best Pop Songs of 2016» (№ 32).

Включена в итоговый список Лучшие синглы США 2016 года по версии Billboard (позиция № 29).

Чарты

Еженедельные чарты

Итоговые годовые чарты

Продажи сингла

Источники

Ссылки 
  (audio)

Синглы 2016 года
Песни по алфавиту
Песни 2016 года
Песни, написанные Рианной
Песни Рианны
Песни Дрейка
Песни, написанные Дрейком